Пирогово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пирогово — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Пирогово — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Пирогово — село в Алексеевском районе Белгородской области.
 Пирогово — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Пирогово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Пирогово — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Пирогово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Пирогово — деревня в Сокольском районе Вологодской области, Воробьёвское сельское поселение.
 Пирогово — деревня в Сокольском районе Вологодской области, городское поселение Кадников.
 Пирогово — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Пирогово — село в Калачеевском районе Воронежской области.
 Пирогово — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Пирогово — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Пирогово — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.
 Пирогово — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Пирогово — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Пирогово — деревня в Советском районе Кировской области.
 Пирогово — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Пирогово — деревня в Сернурском районе Марий Эл.
 Пирогово — деревня в Истринском районе Московской области.
 Пирогово — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Пирогово — посёлок в городском округе Мытищи Московской области.
 Пирогово — разрушенная железнодорожная станция в Московской области.
 Пирогово — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Пирогово — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Пирогово — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Пирогово — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Пирогово — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Пирогово — село в Каменском городском округе Свердловской области.
 Пирогово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Пирогово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Пирогово — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Пирогово — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Пирогово — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Пирогово 1-е — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Пирогово 2-е — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Пирогово — деревня в Алнашском районе Удмуртии.
 Пирогово — деревня в Завьяловском районе Удмуртии.
 Пирогово — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Пирогово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Пирогово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Пирогово — упразднённое село в Джанкойском районе.

См. также 
 Пирогов (Киев) — историческая местность в Киеве.
 Пирогов (фамилия)